|-
| 195701 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195702 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195703 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195704 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195705 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195706 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195707 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195708 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195709 - || || 6 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195710 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195711 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195712 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195713 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195714 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195715 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195716 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195717 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195718 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195719 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195720 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195721 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195722 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195723 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195724 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195725 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195726 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195727 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195728 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195729 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195730 - || || 6 d'agost de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 195731 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195732 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195733 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195734 - || || 12 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195735 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195736 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195737 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195738 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195739 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195740 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195741 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195742 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195743 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195744 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195745 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195746 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195747 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195748 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195749 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195750 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195751 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195752 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195753 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195754 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195755 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195756 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195757 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195758 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195759 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195760 - || || 13 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195761 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195762 - || || 13 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195763 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195764 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195765 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195766 - || || 14 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195767 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195768 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195769 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195770 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195771 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195772 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195773 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195774 - || || 15 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195775 - || || 4 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195776 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195777 - || || 12 d'agost de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 195778 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195779 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195780 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195781 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195782 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195783 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195784 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195785 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195786 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195787 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195788 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195789 - || || 7 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195790 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195791 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195792 - || || 7 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195793 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195794 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195795 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195796 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195797 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195798 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195799 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195800 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

5